

Codici 
 LPM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Malekula, Lamap, Vanuatu

Ingegneria 
 LPM – Load Path Method – Metodo dell'itinerario del carico

Sigle 
 LPM – Loro proprie mani – indicazione su una lettera riservata espressamente a più destinatari, o da consegnare a mano